Góra Świętej Małgorzaty peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Góra Świętej Małgorzaty, une gmina rurale du powiat de Łęczyca
 Góra Świętej Małgorzaty, un village et chef-lieu de la gmina